Vital pode referir-se a:
 Vida ou ao vitalismo dos seres vivos;
 Vital — um antropónimo de origem latina cuja etimologia deriva de vita ("vida"), significando "aquele que dá vida";
 V.tal — uma empresa do setor de telecomunicações que atua no segmento B2B de infraestrutura de redes e fibra ótica.
 Uma das seguintes personalidades:
 São Vital`;
 São Vital, mártir, um dos frades franciscanos Mártires de Marrocos;
 Vital Dias
 Vital Soares;
 Vital Maria Gonçalves de Oliveira;
 Vital Brazil.

Desambiguação